Мусават (; от арабского  — «Равенство») может означать:
 Мусават (Мусульманская демократическая партия) — политическая партия в Азербайджане начала 20 века.
 Мусават (Партия равенства) — современная политическая партия в Азербайджане.